Тождество Роя (названо в честь французского экономиста Рене Рой) — в микроэкономике (теории потребления) — связь функции спроса (маршалловский спрос) и косвенной функции полезности.

Формулировка 

Пусть  — косвенная функция полезности, где  — вектор цен на блага, а  — доход потребителя. Тогда

См. также 
 Косвенная функция полезности
 Лемма Шепарда
 Уравнение Слуцкого

Примечания 

Микроэкономика
Теория потребления
Математическая экономика